Карааул — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Карааул — село в Абайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карааул — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2017 г.